Killers signifie « tueurs » en anglais. Ce mot peut faire référence à :

Musique 
 Killers, un album du groupe Iron Maiden sorti en 1981 ;
 Killers, une compilation du groupe Kiss sortie en 1982 ;
 Killers, un groupe de speed metal français formé en 1982 ;
 , groupe de heavy metal britannique formé en 1990 ;
 The Killers, groupe de rock de Las Vegas formé en 2002.

Cinéma et télévision 
 Killers (Hao xia zhuan), film hong-kongais réalisé par Cheng Gang en 1969
 Killers, une série télévisée américaine diffusée en 1976
 The Killers, un film réalisé en 1984
 Killers, titre original de Kiss and Kill, un film américain réalisé par Robert Luketic en 2010
 Killers, un film indonéso-japonais réalisé par The Mo Brothers en 2014

Littérature 
 The Killers, titre original de la nouvelle Les Tueurs d'Ernest Hemingway, publiée en 1927

Voir aussi